Коломос има више значења:

 Коломос (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Коломос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Коломос (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику